Pihlajavesi – jezioro w Finlandii
 Pihlajavesi (Keuruu) – dawna gmina w Finlandii, obecnie część gminy Keuruu